Лас Казуелас има више значења:

 Лас Казуелас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Казуелас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику